Neiva (Huila), een gemeente in en de hoofdstad van het Colombiaanse departement Huila
Neiva (Viana do Castelo), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Viana do Castelo